Homeland (Californië), een plaats in de Amerikaanse staat Californië
Homeland (Georgia), een plaats in de Amerikaanse staat Georgia
Homeland (televisieserie), een Amerikaanse televisieserie uit 2011
Homeland (schip), een Zweeds schip